Lambron est un nom de famille français et un nom de lieu.

Patronyme 
 Henry Lambron de Lignim (1799-1863), historien français ;
 Marc Lambron (1957), haut fonctionnaire, critique littéraire et écrivain français.

Toponyme 
 Lambron (avant le ) est le nom d'une forteresse en Cilicie appelée actuellement Namrun Kalesi.